

Фамилия 
Аарне () — финская фамилия.

Известные носители:
 Аарне, Антти Аматус (1867—1925) — финский филолог, исследователь фольклора, систематизатор сюжетов.
 Аарне, Йохан (1863—1934) — финский ювелир.

Имя 
Аарне () — финское мужское имя.

Известные носители:
 Сааринен, Аарне (1913—2004) — финский политик, председатель Коммунистической партии Финляндии (1966—1982).
 Саловаара, Аарне (1887—1945) — финский спортсмен.
 Похионен, Аарне (1886—1938) — финский спортсмен.

См. также 
 «Указатель сказочных типов» Аарне